

Гладишевська сільська рада — сільське поселення, Мішкинський район, Курганська область
 Гладишевська сільська рада — сільське поселення, Токаревський район, Тамбовська область